SDCC steht als Abkürzung für:

 San Diego Comic-Con International, eine jährlich in San Diego stattfindende Comic-Veranstaltung
 Small Device C Compiler, ein open source Cross-Compiler für Mikrokontroller

SDCC